Il doppio del Tasmanian International 1996 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1996.

Kyōko Nagatsuka e Ai Sugiyama erano le detentrici del titolo, ma solo la Nagatsuka ha partecipato in coppia con Yayuk Basuki.

La Basuki e la Nagatsuka hanno battuto in finale 7–6, 6–3 Kerry-Anne Guse e Sung-Hee Park.

Teste di serie
 Els Callens /  Julie Halard-Decugis (quarti di finale)
 Yayuk Basuki /  Kyōko Nagatsuka (campionesse)
 Laurence Courtois /  Nancy Feber (semifinali)
 Maria Lindström /  Maria Strandlund (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tasmanian International 1996